Arneken steht für:

 Henni Arneken (1539–1602), vielfacher Bürgermeister der Altstadt Hildesheim
 Arneken-Galerie, ein Einkaufszentrum im Zentrum Hildesheims